Die Streethockey-Weltmeisterschaft 2013 war die 10. ISBHF Streethockey-Weltmeisterschaft und wurde vom 2. – 9. Juni 2013 in Kanada ausgetragen. Austragungsort war St. John's. Sieger wurde das Team der Slowakei.

Gruppeneinteilung

Turnierverlauf

Vorrunde 
Die Vorrunde der Weltmeisterschaft startete am 2. Juni, beendet wurde die Vorrunde am 6. Juni.

Gruppen

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: , ,

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: , ,

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung

B-Pool

Weblinks 
 World Cups Senior Men
 http://site1802.goalline.ca/
 https://web.archive.org/web/20140222100456/http://stjohns2013wc.com/

2013
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Kanada